Пёсикот (ПЁС и КОТ, ПиК, Pesikot) — интернет-форум одноимённого благотворительного фонда помощи бездомным животным. Благотворительный фонд «Пёс и Кот» (он же фонд «Лохматый пес») прекратил деятельность 28 февраля 2014 года.

Форум был основан в 2003 году. В 2007 году форум насчитывал около 20 тысяч участников, на март 2009 года на ПиКе зарегистрировано более 36 тысяч пользователей.

Сайт Фонда «Пёс и кот» номинировался на Премию Рунета 2007 года.

Деятельность участников форума 
Основная направленность форума Пёсикот — помощь бездомным животным и животным, попавшим в беду.

Также на форуме постоянно собирается и обновляется информация о потерянных и найденных животных, случаях жестокого обращения с животными, действующем законодательстве о животных и законодательных инициативах.

Кроме непосредственной помощи бездомным животным и приютам, участники форума объединяются для составления писем, обращений к органам власти, российским и зарубежным зоозащитным организациям, проведения пикетов, организации акций, праздников и выставок.

ПиКовцы содействовали тому, чтобы некоторые животные получили новый дом в странах западной Европы.

Благодаря форумчанам и посетителям форума поддерживаются десятки частных и домашних приютов, спасены тысячи кошек и собак. К проблемам бездомных животных и жестокого обращения с животными постоянно привлекается внимание общественности.

См. также 
 Благотворительный фонд защиты животных «БИМ»
 Общественное объединение защиты животных «Эгида»

Ссылки 
 Благотворительный фонд помощи бездомным животным «ПЕС и КОТ»

Примечания 

Интернет-форумы
Бездомные животные
Движение за права животных
Благотворительность для животных
Благотворительные организации России
Сайты, появившиеся в 2003 году